SPST peut faire référence à :

 service de prévention et de santé au travail, en France ;
 interrupteur à bouton-poussoir unipolaire et unidirectionnel (en anglais : Simple, ou Single Pole Single-Throw) ;
 code OACI de l'aérodrome Commandant FAP Guillermo del Castillo Paredes, à Tarapoto, au Pérou.